История болгарского языка делится на четыре отчетливых периода:

 предписьменный, до IX века — период праславянского языка;
 древнеболгарский, IX —XII века —  период  старославянского (староболгарского) языка;
 среднеболгарский, XII—XVI века — язык Второго Болгарского царства;
 новоболгарский, XVI век — стандартизированный болгарский язык.

Так называемые «дамаскины» играют большую роль в формировании современного болгарского языка.

См. также 
 Полихрон
 Ответы папы Николая на вопросы болгар
 Монастырь Равна
 Кутмичевица
 Древнеболгарская литература
 Золотой век Симеона

Примечания 

История болгарского языка